Скачок:
 Скачок (разрыв)
 Скачок (операция)
 Скачок (Кинематографическая вселенная Marvel)
 Скачок Резеля
 Скачок цен на акции GameStop
 Скачок уплотнения
 Скачок сходный
 Скачок (посёлок)

См. также 
 Прыжок
 Скачки (значения)